David Walton (1963–2006) – brytyjski ekonomista 
  (ur. 1975) – amerykański pisarz
 David Walton (ur. 1978) – amerykański aktor